Бечей:

 Бечей — город в Сербии, автономном крае Воеводина, центр одноимённой общины и Южно-Бачского округа.
 Бечей — община в Сербии, входит в Южно-Бачский округ.